Abbaye de Vallombrosa, abbaye bénédictine de Toscane en Italie.
 Château Vallombrosa, ancien hôtel particulier, puis hôtel de luxe, actuellement résidence en copropriété, à Cannes.
 Antoine-Amédée-Marie-Vincent Manca-Amat duc de Vallombrosa, aventurier français connu sous le nom de Marquis de Morès, propriétaire du château pré-cité entre 1858 et 1893.
 Amédée Joseph Gabriel Marie Manca-Amat de Vallombrosa, musicien, frère du précédent.
 Retable de Vallombrosa, peinture religieuse du Pérugin conservée à la Galleria dell'Accademia de Florence.

Voir aussi